Двокрилци (лат. -{Diptera}-) су ред малих до средње великих инсеката слабо хитинизиране коже. Имају само предњи пар крила, док су им уместо задњих крила остали закржљали остаци, махалице, халтере. Глава им је слободна и покретна, усни органи прилагођени лизању, бодењу и сисању. Очи су им велике и састављене, тицала малена. Велика опнена крила за мировања имају положена равно на затку, ређе косо попут крова. Наглашено је полно дволичје, мужјаци обично имају знатно веће очи.

Ларве су безножне, с наборима за пузање, сишу течности, увлаче се у кашасте материје, или су паразити. Неке живе у води. Двокрилци су велики ред који садржи око 1.000.000 врста, укључујући обаде, муве ждрала, осолике муве, кућне муве и друге, иако је описано само око 125.000 врста.

Таксономија и филогенија

Однос према другим инсектима 

Диптера су ендоптериготни инсекти који подлежу радикалној метаморфози. Они спадају у Мецоптерида, поред -{Mecoptera, Siphonaptera, Lepidoptera}- и -{Trichoptera}-. Поседовање једног пара крила разликује већину правих мува од осталих летећих инсеката по њиховим именима. Међутим, неке праве муве, попут породице -{Hippoboscidae}- (мушкатне муве), остају секундарно без крила.

Кладограм представља садашњи  консензусни однос.

Међуодноси подгрупа и  породица 

Први прави двокрилци познати су из средњег тријаса (пре око 240 милиона година), а постали су распрострањени током средњег и касног тријаса. Модерне цветнице нису се појавиле све до креде (пре око 140 милиона година), тако да су првотни двокрилци морали имати другачији извор прехране осим нектара. На основу привлачења многих модерних група мува ка сјајним капљицама, сугерише се да су се можда храниле медним излучевинама биљних ушију реда -{Homoptera}- којих је било у изобиљу у то време, а усни делови двокрилаца добро су прилагођени за омекшавање и скупљање мрвичних остатака. Базне кладе -{Diptera}- укључују -{Deuterophlebiidae}- и енигматичне -{Nymphomyiidae}-. Судећи по фосилним траговима, диптере су прошле кроз три епизоде еволуцијске радијације. Многе нове врсте нижих -{Diptera}- развиле су се у тријасу, пре отприлике 220 милиона година. Многе ниже брахицере појавиле су се у јури, пре неких 180 милиона година. Трећа радијација догодила се међу -{Schizophora}- на почетку палеогена, пре 66 милиона година.

Филогенетски положај -{Diptere}- био је контроверзан. Монофилија холометаболних инсеката одавно је прихваћена, при чему су главни редови успостављени као -{Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera}- и -{Diptera}-, а управо је познавање односа између тих група наилазило на потешкоће. Сматра се да су -{Diptera}- члан -{Mecopterida}-, заједно са -{Lepidoptera}- (лептири и мољци), -{Trichoptera}- (тулари), -{Siphonaptera}- (буве), -{Mecoptera}- (шкорпиони) и можда -{Strepsiptera}- (муве уплетених крила). -{Diptera}- су груписани са -{Siphonaptera}- и -{Mecoptera}- у антлиофоре, али то нису потврдиле молекулске студије.

-{Diptera}- sе уобичајено  рашчлањују на два подреда, -{Nematocera}- и -{Brachycera}-, разликована према антенама. -{Nematocere}- су идентифициране по издуженим и много сегментираним телима, често пернатим антенама, сличним комарцима и мувама дизалица. -{Brachycera}- имају округла тела и знатно краће антене. Накнадне студије утврдиле су да је -{Nematocera}- немонофилетна са модерним филогенијама које -{Brachycera}- сврставају у разреде група које су раније смештане у -{Nematocera}-. Изградња филогенетског стабла била је предмет сталних истраживања. Следећи кладограм заснован је на пројекту -{FLYTREES}-.

Скраћенице у кладограму:
 -{Cal=Calyptratae}-
 -{Cyc=Cyclorrhapha}- 
 -{Ere=Eremoneura}- 
 -{Mus=Muscomorpha}-
 -{Sch=Schizophora}- 
 -{Tab=Tabanomorpha}-

Породице и родови 

 Породица -{Cylindrotomidae}-
 Породица -{Limoniidae}-
 Породица -{Pediciidae}-
 Породица -{Tipulidae}- 
 Породица -{Acartophthalmidae}-
 Породица -{Acroceridae}-
 Породица -{Agromyzidae}-
 Породица -{Anisopodidae}-
 Породица -{Anthomyiidae}-
 Породица -{Anthomyzidae}-
 Породица -{Apioceridae}-
 Породица -{Apsilocephalidae}-
 Породица -{Apystomyiidae}-
 Породица -{Asilidae}- 
 Породица -{Asteiidae}-
 Породица -{Atelestidae}-
 Породица -{Athericidae}-
 Породица -{Aulacigastridae}-
 Породица -{Australimyzidae}-
 Породица -{Austroleptidae}-
 Породица -{Axymyiidae}-
 Породица -{Bibionidae}-
 Породица -{Blephariceridae}-
 Породица -{Bolbomyiidae}-
 Породица -{Bolitophilidae}-
 Породица -{Bombyliidae}- 
 Породица -{Brachystomatidae}-
 Породица -{Braulidae}-
 Породица -{Calliphoridae}-
 Породица -{Camillidae}-
 Породица -{Canacidae}-
 Породица -{Canthyloscelidae}-
 Породица -{Carnidae}-
 Породица -{Cecidomyiidae}-
 Породица -{Celyphidae}-
 Породица -{Ceratopogonidae}-
 Породица -{Chamaemyiidae}-
 Породица -{Chaoboridae}-
 Породица -{Chironomidae}-
 Породица -{Chloropidae}-
 Породица -{Chyromyidae}-
 Породица -{Clusiidae}-
 Породица -{Coelopidae}-
 Породица -{Conopidae}-
 Породица -{Corethrellidae}-
 Породица -{Cryptochetidae}-
 Породица -{Ctenostylidae}-
 Породица -{Culicidae}- 
 Породица -{Curtonotidae}-
 Породица -{Cypselosomatidae}-
 Породица -{Deuterophlebiidae}-
 Породица -{Diadocidiidae}-
 Породица -{Diastatidae}-
 Породица -{Diopsidae}-
 Породица -{Ditomyiidae}-
 Породица -{Dixidae}-
 Породица -{Dolichopodidae}-
 Породица -{Drosophilidae}-
 Породица -{Dryomyzidae}-
 Породица -{Empididae}-
 Породица -{Ephydridae}-
 Породица -{Evocoidae}-
 Породица -{Fanniidae}-
 Породица -{Fergusoninidae}-
 Породица -{Glossinidae}- 
 Породица -{Gobryidae}-
 Породица -{Helcomyzidae}-
 Породица -{Heleomyzidae}-
 Породица -{Helosciomyzidae}-
 Породица -{Hesperinidae}-
 Породица -{Heterocheilidae}-
 Породица -{Heteromyzidae}-
 Породица -{Hilarimorphidae}-
 Породица -{Hippoboscidae}-
 Породица -{Homalocnemiidae}-
 Породица -{Huttoninidae}-
 Породица -{Hybotidae}-
 Породица -{Inbiomyiidae}-
 Породица -{Ironomyiidae}-
 Породица -{Keroplatidae}-
 Породица -{Lauxaniidae}-
 Породица -{Lonchaeidae}-
 Породица -{Lonchopteridae}-
 Породица -{Lygistorrhinidae}-
 Породица -{Marginidae}-
 Породица -{Megamerinidae}-
 Породица -{Micropezidae}-
 Породица -{Milichiidae}-
 Породица -{Mormotomyiidae}-
 Породица -{Muscidae}-
 Породица -{Mycetophilidae}-
 Породица -{Mydidae}-
 Породица -{Mystacinobiidae}-
 Породица -{Nannodastiidae}-
 Породица -{Natalimyzidae}-
 Породица -{Nemestrinidae}-
 Породица -{Neminidae}-
 Породица -{Neriidae}-
 Породица -{Neurochaetidae}-
 Породица -{Nothybidae}-
 Породица -{Nymphomyiidae}-
 Породица -{Odiniidae}-
 Породица -{Oestridae}-
 Породица -{Opetiidae}-
 Породица -{Opomyzidae}-
 Породица -{Oreogetonidae}-
 Породица -{Oreoleptidae}-
 Породица -{Pachyneuridae}-
 Породица -{Pallopteridae}-
 Породица -{Pantophthalmidae}-
 Породица -{Pelecorhynchidae}-
 Породица -{Periscelididae}-
 Породица -{Perissommatidae}-
 Породица -{Phaeomyiidae}-
 Породица -{Phoridae}-
 Породица -{Piophilidae}-
 Породица -{Pipunculidae}-
 Породица -{Platypezidae}-
 Породица -{Platystomatidae}-
 Породица -{Psilidae}-
 Породица -{Psychodidae}-
 Породица -{Ptychopteridae}-
 Породица -{Pyrgotidae}-
 Породица -{Rangomaramidae}-
 Породица -{Rhagionidae}-
 Породица -{Rhiniidae}-
 Породица -{Rhinophoridae}-
 Породица -{Richardiidae}-
 Породица -{Ropalomeridae}-
 Породица -{Sarcophagidae}-
 Породица -{Scathophagidae}-
 Породица -{Scatopsidae}-
 Породица -{Scenopinidae}-
 Породица -{Sciaridae}-
 Породица -{Sciomyzidae}-
 Породица -{Sepsidae}-
 Породица -{Simuliidae}- 
 Породица -{Somatiidae}-
 Породица -{Sphaeroceridae}-
 Породица -{Stratiomyidae}- 
 Породица -{Syringogastridae}-
 Породица -{Syrphidae}-
 Породица -{Tabanidae}- 
 Породица -{Tachinidae}- 
 Породица -{Tachiniscidae}-
 Породица -{Tanyderidae}-
 Породица -{Tanypezidae}-
 Породица -{Tephritidae}-
 Породица -{Teratomyzidae}-
 Породица -{Thaumaleidae}-
 Породица -{Therevidae}-
 Породица -{Trichoceridae}-
 Породица -{Ulidiidae}-
 Породица -{Valeseguyidae}-
 Породица -{Vermileonidae}-
 Породица -{Xenasteiidae}-
 Породица -{Xylomyidae}-
 Породица -{Xylophagidae}-
 Род -{Afrotricha}-
 Род -{Anthepiscopus}-
 Род -{Asteia}-
 Род -{Bibio}-
 Род -{Clidonia}-
 Род -{Culex}-
 Род -{Diastata}-
 Род -{Egle}-
 Род -{Freemanomyia}-
 Род -{Helina}-
 Род -{Iteaphila}-
 Род -{Loicia}-
 Род -{Mosillus}-
 Род -{Musca}-
 Род -{Nemotelus}-
 Род -{Odinia}-
 Род -{Oestrus}-
 Род -{Pararibia}-
 Род -{Promachus}-
 Род -{Rhagio}-
 Род -{Sapromyza}-
 Род -{Scathophaga}-
 Род -{Sciaropota}-
 Род -{Sciarosoma}-
 Род -{Sephanilla}-
 Род -{Starkomyia}-
 Род -{Stylophora}-
 Род -{Tauromyia}-
 Род -{Taxicnemis}-
 Род -{Tendeba}-
 Род -{Tipula}-
 Род -{Trichoceromyza}-
 Род -{Volucella}-

Референце

Литература 

 Blagoderov, V.A., Lukashevich, E.D. & Mostovski, M.B. 2002. Order Diptera. In: Rasnitsyn, A.P. and Quicke, D.L.J. The History of Insects, Kluwer pp.–227–240.
 Colless, D.H. & McAlpine, D.K. 1991 Diptera (flies), pp. 717–786. In: The Division of Entomology. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Canberra (spons.), The insects of Australia. Melbourne University Press.
 Hennig, Willi Diptera (Zweifluger). Handb. Zool. Berl. 4 (2) (31):1–337. General introduction with key to World Families. In German.
 Oldroyd, Harold The Natural History of Flies. W. W. Norton. 1965.
 Séguy, Eugène Diptera: recueil d'etudes biologiques et systematiques sur les Dipteres du Globe (Collection of biological and systematic studies on Diptera of the World). 11 vols. Part of Encyclopedie Entomologique, Serie B II: Diptera. 1924–1953.
 Séguy, Eugène La Biologie des Dipteres 1950.

Спољашње везе 

 The Diptera Site
 The Dipterists Forum  - The Society for the study of flies
 The Bishop Museum Catalog of Fossil Diptera
 The Tree of Life Project 
 
 Manual of Afrotropical Diptera 
 The Diptera.info Portal Expert Diptera site and Diptera information portal.
 BugGuide
 Fly anatomy
 Drawing Wing venation
 Authors of fly names